Porta de Rashōmon, porta principal de la ciutat de Heijō-kyō, a la prefectura de Nara, al Japó
 Rashōmon (pel·lícula), una pel·lícula d'Akira Kurosawa
 Rashōmon és una peça tradicional de teatre Noh